Funkhouser ist der Familienname folgender Personen:

 Erica Funkhouser (* 1949), US-amerikanische Dichterin
 John William Funkhouser (1926–1974), US-amerikanischer Paläontologe
 Mark Funkhouser (* 1949), US-amerikanischer Politiker
 William Delbert Funkhouser (1881–1948), US-amerikanischer Zoologe